Förderschule steht für:
 Förderschule (Deutschland), nach Bundesländern unterschiedliche sonderpädagogische Schulformen mit unterschiedlichen (Förder)schwerpunkten
 Sonderschule (Österreich), dort Pflichtschulart der Sonderpädagogik

Siehe auch:
 Hilfsschule
 Spezialschule